Le sigle MGM peut désigner :
 Major général de la Marine, en France ;
 Metro-Goldwyn-Mayer, société de cinéma et de télévision ;
 MGM Interactive, ancienne filiale de Metro-Goldwyn-Mayer spécialisée dans la création de jeux vidéo.
 Maison de la géographie de Montpellier ;
 MGM Grand, hôtel de Las Vegas ;
 MGM Grand Detroit, hôtel de Détroit ;
 MGM Soul, chanteur de hip-hop français ;
 MGM Constructeur, promoteur immobilier de résidences et hôtels haut de gamme dans les Alpes françaises.
 Des missiles :
 MGM-51 Shillelagh ;
 MGM-31 Pershing.
 MGM España, chaine de télévision espagnole ;
 Moulage Général Méridional, une entreprise française de distribution de jouets ;
 en anglais : Male genital mutilation, circoncision masculine.